Korona grenlandzka - waluta obowiązująca na terenie Grenlandii obok korony duńskiej. W obiegu są obecnie monety 25, 50 øre oraz 1 i 5 koron oraz banknoty 5, 10, 50 i 100 koron.

Linki zewnętrzne 
 Icenews.com
 WorldCoinGallery.com
 NationalBanken.dk

Gospodarka Danii
Gospodarka Grenlandii
Grenlandia